Ма́ша — уменьшительное имя от имени Мария. Также может означать:
 Маша — девочка, персонаж мультсериала «Маша и Медведь».
 «Маша» — российский художественный фильм 2004 года. Режиссёр — Сергей Ткачёв.
 «Маша» — российский художественный фильм 2012 года. Режиссёр — Алексей Праздников.
 «Маша» — российский художественный фильм 2020 года. Режиссёр — Анастасия Пальчикова.
 Маша (род. 1988) — медведица, живущая в Ярославском музее-заповеднике.
 Маша — индийская мера веса.
 Маша — один из персонажей мультсериала «Сказочный патруль».

Другое 
 Маша и медведь (значения)
 Машка
 «Бедная Маша» — советский музыкальный фильм (1981).
 «Маша больше не лентяйка» — короткометражный советский мультфильм (1978).
 «Маша и волшебное варенье» — мультфильм студии «Союзмультфильм» (1979).
 Умная Маша — персонаж советских комиксов, печатавшихся в журнале «Чиж» в 1930-е годы.